HD 222399 — звезда, жёлто-белый субгигант, находящийся в созвездии Андромеда на расстоянии около 304,45 св. лет от Земли. Является двойной или кратной звездой. По состоянию на 2007 год, радиус звезды оценивается в 2,93 солнечного радиуса. Исходя из отрицательной радиальной скорости, звезда приближается к Солнцу. Планет у HD 222399 обнаружено не было. Звезда видима невооружённым глазом на ночном небе.

Примечания 

Звёзды по алфавиту
Звёзды F-класса
Андромеда (созвездие)
Звёзды созвездия Андромеды
Жёлто-белые субгиганты